

Biologia 
 Rovello – nome comune del pagellus bogaraveo, pesce osseo marino della famiglia Sparidae

Geografia

Italia 
 Rovello Porro – comune nella provincia di Como (Lombardia)

Svizzera 
 Rovello – ex comune ora frazione di Savosa, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
 Jack Rovello (1994) – attore statunitense